Castlevania – serie di videogiochi della Konami
 Castlevania – videogioco del 1986, capostipite della serie
 Castlevania – videogioco del 1999 per Nintendo 64 
 Castlevania – serie televisiva d'animazione del 2017